Егише Варданян: Варданян, Егише Геворкович (1905—1958) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Варданян, Егише (род. 1992) — армянский футболист.